Monheim (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Monheim am Rhein, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen